Пандора — грецька богиня
Астрономія
 55 Пандора — мала планета (астероїд) у Сонячній системі
 Пандора — супутник Сатурна
 Пандора — вигаданий супутник великої екзопланети у кінострічці Аватар.